Suckow ist ein Ortsname:
 Suckow, Ortsteil der Gemeinde Ruhner Berge im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Suckow (Güstrow), Ortsteil der Kreisstadt Güstrow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Suckow (Rankwitz), Ortsteil der Gemeinde Rankwitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Suckow (Zislow), Ortsteil der Gemeinde Zislow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Suckow (Flieth-Stegelitz). Gemeindeteil der Gemeinde Flieth-Stegelitz im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Suckow an der Plöne, ehemals im Kreis Pyritz, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Żuków (Przelewice)
 Suckow, ehemals im Kreis Schlawe, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Żukowo (Sławno)

Suckow ist der Name von:
 Suckow (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht

Suckow ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Suckow (1828–1893), württembergischer General der Infanterie und Kriegsminister
 August Jakob Heinrich von Suckow († 1740), Kommandierender General und Militärpräsident der Landesadministration des Temescher Banats
 Bodo von Suckow (1830–1904), preußischer Generalleutnant
 Caterina Suckow (* 1966), Tochter von Marika Raake und Artur Märchen, als Musikerin in der Gruppe Rigsby tätig.
 Christel Suckow, deutsche Filmeditorin
 Christoph Friedrich von Suckow († 1734), deutscher Jurist, Direktor des Hofgerichts Köslin
 Emma von Suckow (1807–1876), deutsche Schriftstellerin, siehe Emma Niendorf
 Friedrich Suckow (1870–1937), deutscher Geodät, Geheimer Finanzrat und Ministerialrat
 Friedrich von Suckow (1789–1854), deutscher Redakteur und Schriftsteller
 Friedrich Wilhelm Suckow (1770–1838), deutscher Arzt und Naturforscher
 Friedrich Wilhelm Ludwig von Arnim-Suckow (1780–1813), preußischer Offizier
 Georg Adolf Suckow (1751–1813), deutscher Botaniker und Professor der Physik, Chemie, Mineralogie und Bergbaukunde

 Jacob Heinrich Ludwig von Arnim-Suckow (1754–1804), preussischer Landrat und Gutsbesitzer
 Jens Suckow (* 1968), deutscher Jurist und Richter am Bundesarbeitsgericht in Erfurt
 Johann Daniel Suckow († 1726), Schweriner Dompastor
 Johannes Suckow (1896–1994), deutscher Psychiater und Neurologe
 Karl von Suckow (1787–1863), württembergischer Oberst
 Karl Adolf Suckow (1802–1847), Theologe und Schriftsteller
 Kristin Suckow (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Lorenz Johann Daniel Suckow (1722–1801), deutscher Naturforscher
 Simon Gabriel Suckow (1721–1786), deutscher Hochschullehrer
 Wendel Suckow (* 1967), US-amerikanischer Rennrodler
 Werner von Blumenthal-Suckow (1815–1883), Rittergutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter
 Wilhelm Karl Friedrich Suckow (1770–1848), deutscher Naturforscher

Siehe auch:
 Sukow (Begriffsklärung)
 Arnim-Suckow
 Succow
 Succo
 See Suckow